Paleaepappus es un género monotípico de plantas herbáceas, perteneciente a la familia Asteraceae.  Su única especie: Paleaepappus patagonicus,  es originaria de Argentina donde se encuentra a una altitud de 500 a 700 metros en Chubut.

Taxonomía 
Paleaepappus patagonicus fue descrita por Ángel Lulio Cabrera y publicado en el Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 11(4): 273–275, f. 2. 1969.
Sinonimia
Nardophyllum patagonicum (Cabrera) G.L.Nesom

Referencias 

Hinterhuberinae
Flora de Argentina
Plantas descritas en 1969
Plantas herbáceas
Flora de América del Sur continental